«Этот идеальный день» () — антиутопический роман американского писателя Айры Левина.

Сюжет 

Роман описывает некое идеальное общество, в котором побеждены страх, ненависть, агрессия, насилие, зависть, эгоизм и многие другие человеческие пороки. Общество, в котором все его члены счастливы и живут ради общества, а не себя. Граждане называют своё общество «Семья». Достигается всё это с помощью специального лечения, которое прописывается каждому без исключения жителю. Все члены «Семьи» равны. Индивидуальность, как стремление выделиться из общей массы общества, осуждается и считается болезнью. В обществе постоянно идут медицинские и генетические исследования с целью универсализации членов «Семьи» и создания абсолютно одинаковых людей.

Управляется общество с помощью компьютера «УниКомп». Компьютер принимает все ключевые решения в жизни людей: указывает каждому члену «Семьи» его будущую профессию, место работы, назначает дополнительное лечение «заболевшим» членам, выдаёт разрешение на получение тех или иных вещей в магазинах и даже указывает какие женатые пары будут иметь детей, а какие нет.

В романе показана жизнь человека по имени Ли РМ 35М 4419, который в течение многих лет страдал от своих «болезней» — индивидуальности, эгоизма, чувства вины.

См. также 
 Мы
 О дивный новый мир
 Равные
 Эквилибриум
 451 градус по Фаренгейту
 1984

Ссылки 

 
 

Романы-антиутопии
Романы 1970 года
Айра Левин
Романы на английском языке
Э